L'Arc-En-Ciel (, означава Дъгата), е рок група в Осака, Япония, основана през 1991 г.

Настоящи членове на групата 
 Хайд (вокали) – 1991
 Кен (китари) – 1992
 Тецуя (бас китара) – 1991
 Юкихиро (барабани) – 1997

Дискография

Сингли 
 1. Floods of Tears/Yasouka (1992-11-25)
 2. Blurry Eyes (1994-10-21)
 3. Vivid Colors (1995-07-26)
 4. Natsu no Yuu-utsu [Time to Say Good-bye] (1995-10-21)
 5. Kaze ni Kienaide (1996-07-08)
 6. Flower (1996-10-17)
 7. Lies and Truth (1996-11-21)
 8. Niji (1997-10-17)
 9. Winter Fall (1998-01-28)
 10. Dive to Blue (1998-03-25)
 11. Honey (1998-07-08)
 12. Kasou (1998-07-08)
 13. Shinshoku ~Lose Control~ (1998-07-08)
 14. Snow Drop (1998-10-07)
 15. Forbidden Lover (1998-10-14)
 16. Heaven's Drive (1999-04-21)
 17. Pieces (1999-06-02)
 18. Driver's High (1999-08-11)
 19. Love Flies (1999-10-27)
 20. Neo Universe/Finale (2000-01-19)
 21. Stay Away (2000-07-19)
 22. Spirit Dreams Inside -Another Dream- (2001-09-05)
 23. Ready Steady Go (2004-02-04)
 24. Hitomi no Juunin (2004-03-03)
 25. Jiyuu e no Shoutai (2004-06-02)
 26. Killing Me (2005-01-13)
 27. New World (2005-04-06)
 28. Jojoushi (2005-05-18)
 29. Link (2005-07-20)
 30. The Fourth Avenue Café (2006-08-30)
 31. Seventh Heaven (2007-05-30)
 32. My Heart Draws a Dream (2007-08-29)
 33. Daybreak's Bell (2007-10-10)
 34. Hurry Xmas (2007-11-14)
 35. Drink It Down (2008-04-02)
 36. Nexus 4/Shine (2008-08-27)
 37. Bless (2010-01-27)
 38. Good Luck My Way (2011-06-29)
 39. X X X (2011-10-12)
 40. Chase (2011-12-21)

Албуми 
 1. Dune (1993-04-27)
 2. Tierra (1994-07-14)
 3. Heavenly (1995-09-01)
 4. True (1996-12-12)
 5. Heart (1998-02-25)
 6. Ark (1999-07-01)
 7. Ray (1999-07-01)
 8. Real (2000-08-30)
 9. SMILE (2004-03-31)
 10. Awake (2005-06-22)
 11. Kiss (2007-11-21)
 12. Butterfly (2012-02-08)

Компилации и други албуми 
 1. Ectomorphed Works (2000-06-28)
 2. Clicked Singles Best 13 (2001-03-14)
 3. The Best of L'Arc-en-Ciel 1994–1998 (2003-03-19)
 4. The Best of L'Arc-en-Ciel 1998 – 2000 (2003-03-19)
 5. The Best of L'Arc-en-Ciel C/W (2003-03-19)
 6. Quadrinity ~Member's Best Selections~ (2010-03-10)
 7. Twenity 1991 – 1996 (2011-02-16)
 8. Twenity 1997 – 1999 (2011-02-16)
 9. Twenity 2000 – 2010 (2011-02-16)
 10. World's Best Selection (2012-03-03)
 11. L'Arc-En-Ciel Tribute (2012-06-13)

Бележки и Източници

Външни препратки 
 L'Arc-En-Ciel в Facebook

Култура в Осака
Японски поп рок групи
Японски алтернативни групи
Японски ню уейв групи